Primorsk (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Primorsk (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia